Габри:

 Габри, Антонио (1550—1593) — архитектор и скульптор итальянского происхождения, работавший в Моравии, в основном в Брно.
 Габри, Гамиль (более известен как Марк Лепин; 1964—1989) — канадский массовый убийца.
 Гарсия, Габриэль (Гарсия, Габри; род. 1979) — испанский футболист и тренер.
 Габри — одно из названий дари, диалекта центральноиранского языка.